Стыковые матчи за выход на финальный турнир молодёжного чемпионата Европы по футболу 2000 прошли с 12 ноября 1999 года по 29 марта 2000 года. 16 лучших команд по итогам группового этапа определяли по сумме двух матчей восемь участников финального турнира.

Результаты матчей

Первые матчи

Ответные матчи 

счёт по сумме двух матчей 2-2, Турция выиграла за счёт «выездного гола»

Испания выиграла по сумме двух матчей со счётом 7:1

Словакия выиграла по сумме двух матчей со счётом 4:1

Хорватия выиграла по сумме двух матчей со счётом 3:2 в дополнительное время

Чехия выиграла по сумме двух матчей со счётом 3:1

Нидерланды выиграли по сумме двух матчей со счётом 4:2

Италия выиграла по сумме двух матчей со счётом 3:2 в дополнительное время

Англия вышла на финальный турнир

Ссылки 
 Результаты на сайте УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 2000
Футбол в Европе в 1999 году
Футбол в Европе в 2000 году